Bei der Zuordnung der Gebirge zu den einzelnen Bundesstaaten ist wohl Einiges durcheinander geraten! --MartinHansV (Diskussion) 11:14, 4. Apr. 2012 (CEST)

In der Liste der Gebirge der Great Dividing Range sind Gebirgszüge, Bergländer und Hochplateaus in den australischen Bundesstaaten Queensland, New South Wales, Victoria und Tasmanien enthalten.

Queensland 
 Granite Hills
 Gregory Range
 Newcastle Range
 Forsyth Range
 Allan’s Range
 Cory’s Range
 Tully Range
 Kangaroo Mountains
 Sword Range
 Charters Range
 Lawson’s Hills
 Hill’s Range
 Muller Range
 Finucane Range
 Standish Range
 Little Range
 Granite Range
 Seventy-Mile Range
 Terraic Range
 Richard Range
 Sir William Thompson Range
 McIlwraith Range
 Wilkinson Range
 Kirchner Range
 Gregory Range
 Newcastle Range
 McKinlay Range
 Selwyn Range
 Forsyth Range
 Allan’s Range
 Cory’s Range
 Tully Range
 Kangaroo Mountains
 Sword Range
 Charters Range
 Lawson’s Hills
 Hill’s Range
 Muller Range
 Finucane Range
 Standish Range
 The Little Range
 Granite Range
 Seventy-Mile Range
 Terraic Range
 Llanarth Range
 Rottenstone Range
 Table Mountain
 Coast Range
 McAllister Range
 Bellenden Ker Range
 Seaview Range
 Leichhardt Range
 Denham Range
 Peak Range
 Drummond Range
 Denham Range
 Drummond Ranges
 Boomer Mountains
 Broadsound Ranges
 Connor’s Range
 Grafton Range
 Craig’s Range
 Boonya Mountains
 Warrego Range
 Gowan Range
 Blackall Range
 Grey Range
 Willie’s Range
 Moriarty Range
 Helen Range
 Carnarvon Range
 Bigge Range
 Expedition Range
 Little Liverpool Range
 D’Aguilar Range
 Yabba Range
 Cooyer Range
 McPherson Range
 Constance Range
 Cheviot Range
 Beal Range
 Canaway Range
 Coleman Range
 McGregor Range
 Stokes Range
 Main Range

New South Wales 
 New England Range
 Liverpool Range
 Main Range
 Blue Mountain Range
 Cullarin Range
 Gourock Range
 Monaro Range
 Muniong Range
 Forest Hill
 Richard Range
 Sir William Thompson Range
 McIlwraith Range
 Wilkinson Range
 Kirchner Range
 Gregory Range
 Newcastle Range
 McKinlay Range
 Selwyn Range
 Forsyth Range
 Allan’s Range
 Cory’s Range
 Tully Range
 Kangaroo Mountains
 Sword Range
 Charters Range
 Lawson’s Hills
 Hill’s Range
 Muller Range
 Finucane Range
 Standish Range
 De Little Range
 Granite Range
 Seventy-Mile Range
 Terraic Range
 Llanarth Range
 Rottenstone Range
 Table Mountain
 Coast Range
 McAllister Range
 Bellenden Ker Range
 Seaview Range
 Leichhardt Range
 Denham Range
 Peak Range
 Drummond Range
 Denham Range
 Drummond Ranges
 Boomer Mountains
 Broadsound Ranges
 Connor’s Range
 Grafton Range
 Craig’s Range
 Boonya Mountains
 Warrego Range
 Gowan Range
 Blackall Range
 Grey Range
 Willie’s Range
 Moriarty Range
 Helen Range
 Carnarvon Range
 Bigge Range
 Expedition Range
 Little Liverpool Range
 D’Aguilar Range
 Yabba Range
 Cooyer Range
 McPherson Range
 Constance Range
 Cheviot Range
 Beal Range
 Canaway Range
 Coleman Range
 McGregor Range
 Stokes Range
 Richmond Range

Victoria 
 Forest Hill
 Cobboras Range
 Bowen Mountains
 Barry Mountains
 Hume Range
 Bald Hills
 New England Range
 Liverpool Range
 Blue Mountain Range
 Cullarin Range
 Gourock Range
 Monaro Range (Maneroo Range)
 Muniong Range
 McPherson Range (Queensland und New South Wales)
 Macleay Ranges
 Hastings Ranges
 Mount Royal Range
 Hunter Range
 Mittagong Range
 Burragorang Mountains
 Mittagong Range
 Illawarra Range
 Currockbilly Range
 Sherwin’s Range
 Ram’s Head Range
 Nandewar Range
 Currabubula Range
 Warrumbungle Range
 Hervey’s Range
 Sappa Bulga Range
 Mundoonan Range
 Muniong Range
 Murrumbidgee Range
 Tumut Range
 Murray Range
 Mount Brown Range
 Grey Range
 Pyrenees

Tasmanien 
 Asbestos Range
 Eldon Range
 Du Cane Range
 Deception Range
 Prince of Wales Range
 Denison Range
 Wilmot Range
 Junction Range
 Frankland Range
 Arthur Range
 Dial Range
 Meredith Range
 Campbell Range
 Dip Range
 Magnet Range
 Norfolk Range
 Croycroft Range
 Elliot Range
 D’ Aquilar Range
 DeWitt Range
 Bathurst Range

Weblinks 
 Daten auf abs.gov.au: Mountains Systems (Orography) of Australia (7. Februar 2012) (englisch)

 Daten auf Commonwealth Bureau of Census an Statistics, Melbourne: Official Yearbook of the Commonwealth of Australia, 1901-1909: Online auf Googlebooks

!Great Dividing Range
 Gebirge
 Great Dividing Range
 Great Dividing Range
 Great Dividing Range
 Great Dividing Range
Great Dividing Range